Фамилија Аријага има више значења:

 Фамилија Аријага (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аријага (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику